Шинель — экранизации произведения Николая Васильевича Гоголя: «Шинель» — фильм, СССР, 1926 г.
 «Шинель» — фильм, Италия, 1952 г.
 «Шинель» — фильм, СССР, 1959 г.
 «Шинель» — фильм, Греция, 1959 г.
 «Шинель» — мультфильм Ю. Норштейна, СССР, 1981 г. (в производстве).

См. также 
 Шинель (значения)

Экранизации произведений Николая Гоголя